Les élections législatives saint-marinaises de 1964 se sont déroulées le .

Résultats 

À l'issue de scrutin, la majorité parlementaire sortante de centre-droit (chrétiens-démocrates et socialistes démocrates indépendants) est reconduite, avec 39 sièges.

Notes et références

Articles connexes 
 Politique à Saint-Marin
 Saint-Marin

Saint-Marin, législatives
1964
1964 à Saint-Marin
Septembre 1964